

Sciences et techniques 
 Le jour, de symbole « d » (initiale du latin ), est une unité de temps en dehors du Système international mais reconnue par le BIPM.
 Les dies sont de petits morceaux rectangulaires résultant de la découpe d'un wafer sur lequel un circuit intégré a été fabriqué.

Sciences humaines et sociales 
 dies est le mot latin pour « jour ». On le retrouve dans des locutions employées dans divers contextes, comme  et .
 dies est la troisième personne de l'indicatif présent du verbe anglais . On retrouve ce mot dans de nombreux titres d’œuvres, comme , ,

Culture et société 
 , déification romaine du jour, est l'équivalent pour la mythologie romaine d'Héméra pour la mythologie grecque.

Patronyme 

  (1755-1822), un peintre, graveur et biographe allemand ;
 Auguste Diès (1875-1958), un helléniste et prélat français ;
 , de son vrai nom Joshua S. Porter (1983-), un chanteur, compositeur et écrivain américain ;
 Martin Dies Jr. (1901-1972), un homme politique texan (États-Unis) ;
  (1870-1922), un homme politique texan (États-Unis).

Toponyme 

 Hermankono-Diès, une localité du sud de la Côte d'Ivoire (département de Divo, région du Sud-Bandama) ;
 Ziki-Diès, une localité du sud de la Côte d'Ivoire (département de Divo, région du Sud-Bandama).

Notes et références